Шке́де () или Гри́ва () — река в Латвии, протекает по территории Талсинского и Мерсрагского краёв. Длина реки составляет 28 км. Площадь водосборного бассейна равняется 141,3 км². Вытекает из озера Лайдзес. Впадает в Рижский залив.

Притоки: река Вилкасте, река Малвалкс, канава Крацуму и канава Бранту.

Примечания 

Реки, впадающие в Рижский залив
Реки Мерсрагского края
Реки Талсинского края
Арлавская волость
Лайдзенская волость
Вандзенская волость